Distretto di Bujant – distretto della provincia del Bajan-Ôlgij
 Distretto di Bujant – distretto della provincia di Hovd